La Región Sierra Norte de Oaxaca incluye la Sierra Juárez, la Sierra Mixe y partes de la Chinantla y la Sierra Mazateca, los cuales en conjunto forman la parte central y sudoriental de la Sierra Madre de Oaxaca. Esta región se divide en los distritos de Ixtlán, Villa Alta y Mixes.

Véase también 
 Regiones de Oaxaca

Referencias 

Sierra Norte